Кобзарёвка () — село,
Кобзарёвский сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122684801. Население по переписи 2001 года составляло 411 человек .

Является административным центром Кобзарёвского сельского совета, в который, кроме того, входит село 
Вертелка.

Географическое положение 
Село Кобзарёвка находится на левом берегу реки Серет,
выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Вертелка,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Иванковцы.

История 
 1463 год — дата основания как село Зарудье.
 В 1964 году сёла Зарудье и Обаринцы были объединены в село Кобзарёвка.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания